Bilder av dig kan syfta på:

Bilder av dig (låt av Stephan Berg) – låt och melodifestivalbidrag 1999 av Stephan Berg, se Ai
Bilder av dig (låt av Staffan Hellstrand) – låt och singel från 1992 av Staffan Hellstrand från albumet Eld